

У́жас — крайняя форма страха.
 Ночной ужас — расстройство сна, характеризующееся резким пробуждением в состоянии сильного страха.

В искусстве 
 Ужасы (жанр) — жанр фантастической литературы, имеющий дело со сверхъестественным в прямом смысле слова.
 Фильм ужасов — жанр художественного фильма.
 Survival horror — жанр компьютерных игр.
 Хорроркор — поджанр хип-хоп музыки.
 Хоррор-панк — поджанр панк-рока.

См. также 
 Деймос (мифология)